Sea King () může mít v různých  oblastech různé významy:

letectví
 Sikorsky SH-3 Sea King, americký námořní vrtulník
 Westland Sea King, jeho odvozená licenční varianta vyráběná ve Spojeném království